Libera puede referirse a:

Música 
 Libera, grupo musical de voces blancas dirigido por Robert Prizeman
 Libera, álbum de 1999 del grupo musical Libera
 Libera, canción del grupo musical Libera, publicada como sencillo en 1995
 Libera, canción de la artista italiana Mia Martini

Otros 
 Libera (mitología), diosa romana de la fertilidad
 Libera, película cómica de 1993 
 Libera, género de gasterópodos de la familia Endodontidae
 Adalberto Libera, arquitecto italiano (1903-1963)
 Libera!, asociación animalista
 Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, asociación italiana contra las mafias